Lustseuche bezeichnet:

 meist die Syphilis
 früher auch die Gonorrhoe
 auch andere sexuell übertragbare Erkrankungen